Les États-Unis ont participé pour la première fois aux Jeux paralympiques aux Jeux paralympiques d'été de 1960 à Rome et ont ensuite participé à toutes les éditions des Jeux paralympiques depuis leur création.

Les États-Unis ont été à trois reprises l'hôte des Jeux paralympiques. La première fois lors des Jeux paralympiques d'été de 1984 à Stoke Mandeville et New York, la seconde lors des Jeux paralympiques d'été de 1996 à Atlanta et enfin lors des Jeux paralympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City.

Tableau des médailles

Voir aussi 
 États-Unis aux Jeux olympiques

Références